Onderwijs
 Koninklijk Atheneum Isabelle Gatti de Gamond, Franstalige onderwijsinstelling in de Belgische hoofdstad Brussel

Personen met de achternaam Gamond
 Isabelle Gatti de Gamond, Belgisch pedagoge en feministe
 Zoë de Gamond, Belgisch onderwijzeres en feministe